TCN, désormais Tango, est une entreprise de transport urbain de Nîmes.
 The Comedy Network est un canal télévisé canadien spécialisé dans la comédie et l'humour.
 Titre de créance négociable est un instrument financier qui revêt la forme juridique d'un billet à ordre représentatif d'un droit de créance.
 , un standard de bus de terrain de communication utilisé pour le contrôle de train, définie par la norme IEC 61375.

Homonymie d'acronyme